Karlsrud (Oslo), een buurt in Oslo
Karlsrud (metrostation), een station van de metro van Oslo